Японская соккер-лига 1981 Дивизион 2 — 10-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1981

Ссылки
RSSSF 

Япония
1981
Спорт в Японии в 1981 году